Amphitrite cornuta är en ringmaskart som beskrevs av Bosc 1802. Amphitrite cornuta ingår i släktet Amphitrite och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cornuta